Olaszország
Gravellona Lomellina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Gravellona Toce, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében